Села:
 Іверське — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Іверське — Донецька область, Олександрівський район